Marlantes ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Marlantes (* 1944), US-amerikanischer Kriegsveteran, Geschäftsmann und Autor

Marlantes steht für:
 Celada Marlantes, Ortschaft in der Gemeinde Campoo de Enmedio, nordspanische Autonome Gemeinschaft Kantabrien